Александр Николаевич Волков () — советский и узбекистанский футболист, защитник, полузащитник.

Начинал играть в дубле московского «Торпедо» в 1980 году. 28 августа 1982 года в составе ташкентского «Пахтакора» в матче против «Торпедо» Кутаиси (1:3) дебютировал в чемпионате СССР. В 1984 году вместе с командой вылетел в первую лигу, в высшей лиге сыграл 35 матчей. В 1986 году провёл 7 игр во второй лиге за «Динамо» Самарканд и одну за «Металлург» Запорожье в первой лиге. В 1987—1988 годах выступал во второй лиге за «Трактор» Ташкент, в 1989 — в чемпионате Узбекской ССР за «Нурафшон» Бухара. В 1990—1991 годах во второй низшей лиге играл за «Химик» / «Кимёгар» Алмалык.

После распада СССР выступал за клубы Узбекистана «Навруз» Андижан (1992), «Алмалык» (1993), «Гулистан» (1994), «Семург» Ангрен (2000), «Кызылкум» Зарафшан (2001). В 1995—2000 годах — игрок турецкого клуба «Зейтинбурнуспор».

Футболисты СССР
Игроки ФК «Пахтакор»
Игроки ФК «Динамо» Самарканд
Игроки ФК «Металлург» Запорожье
Игроки ФК «Трактор» Ташкент
Игроки ФК «Кимёгар» Алмалык
Игроки ФК «Андижан»
Игроки ФК АГМК
Игроки ФК «Гулистан»
Игроки ФК «Зейтинбурнуспор»
Игроки ФК «Ангрен»
Игроки ФК «Кызылкум»